Långkärret kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långkärr, sjö i Borgholms kommun på Öland,  (11,2 ha)
Långkärret, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (1 ha)
Långkärret, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Långkärret, Lappland, sjö i Storumans kommun,

Finland
 Långkärret (sumpmark i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn